Zikavirus, een flavivirus
 Zikabos, een bos in Oeganda waar het virus voor het eerst werd vastgesteld

Personen 
 Adolf Zika, een Tsjechisch fotograaf
 Damouré Zika, een Nigerees medicijnman
 Jenny Zika, een Oostenrijks tennisspeelster

Vlinders 
 Milocera zika, een vlinder uit de familie spanners
 Sidisca zika, een vlinder uit de familie tandvlinders

Zie ook 
 Tata Zica, een auto van Tata